Горни-Кладари () — населенный пункт в общине Србац, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Горни Кладари проживало 392 человека.

История 
Археологи из Музея Республики Сербской 23 марта 2012 года нашли у Горни Кладари остатки посуды римского периода.

Население

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской